Rönnskärsbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnskärsbådan, Vörå, Österbotten,  (2 ha)
 Rönnskärsbådan, Malax, Österbotten,  (4 ha)
 Rönnskärsbådan, del av Eskö, Närpes, Österbotten,  (3,4 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar